Pastor hace referencia a varios artículos:

Ocupaciones ganaderas 
 Pastor, ocupación de persona que se dedica a la cría, guía y cuidado del ganado al aire libre, especialmente referido al 
 Persona (pastor), denominación que recibe la persona que se ocupa de la cría y el cuidado de los rebaños de ovejas merinas trashumantes.

Animales
:Categoría:Perros de pastoreo
 Perro pastor, denominación de cualquier perro que ayuda en el manejo de rebaños de ovejas, de cabras, o de otros animales.
 Pastor alemán u ovejero alemán, raza canina que proviene de Alemania.
 Pastor belga u ovejero belga, nombre que engloba cuatro razas o variedades de perros originarias de Bélgica.
 Pastor belga malinois,  una de las cuatro variedades de la raza canina de pastor belga.
 Pastor caucásico, raza de perro de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Rusia, y otros países.
 Pastor de los Pirineos, raza de perro pastor de vigilancia originario de los Pirineos.
 Pastor ganadero australiano, perro boyero originario de Australia.
 Pastor vasco, raza de perro originaria del País Vasco.

Aves
 Pastor roseus o estornino rosado, especie de ave paseriforme de la familia de los estorninos.

Lugares 
 Distrito de Samuel Pastor, de la provincia de Camaná, departamento de Arequipa, sur del Perú.

Cultura
 Il pastor fido, ópera en tres actos de Georg Friedrich Handel.
 Mate del pastor o jugada del pastor, jugada de victoria rápida en ajedrez.

Personas 
 Artur Pastor (1922-1999), fotógrafo portugués.
 Cláudia Pastor (1971-), también conocida como Cláudia Maria Pastor, jugadora brasileña de baloncesto ya retirada.
 Enrique Pastor Bedoya (1833-1897), economista, político, escritor, y filósofo espiritista español.
 Ernesto Pastor (1892-1921), primer torero puertorriqueño en ganar fama internacional.
 Facundo Pastor (1980-), también conocido como Facundo Pastore, abogado y periodista argentino de televisión y radio.
 Frank Pastor (1957-), futbolista alemán ya retirado.
 Julián Pastor (1943-2015), también conocido como Julián Pastor Llaneza, actor, director, argumentista, editor, y escenógrafo mexicano.
 Ludwig von Pastor (1854-1928), historiador alemán.
 Luis María Pastor (1804-1872), también conocido como Luis María Pastor Copo, abogado, economista, y político español.
 Nicomedes Pastor Díaz (1811-1863), también conocido como Nicomedes-Pastor Díaz Corbelle, escritor, periodista, y político español.
 Pastor López (1944-), también conocido como José Pastor López y como "El Indio Pastor", cantante, músico, y compositor venezolano de género cumbia.
 Pastor Maldonado (1985-), también conocido como Pastor Rafael Maldonado Motta, piloto venezolano de automovilismo.
 Pastor Micha Ondó Bile (1952-), diplomático y político de Guinea Española.
 Pastor Troy (1977-), músico y rapero estadounidense, y también compositor y productor discográfico.
 Pastor Vega (1940-2005), también conocido como Pastor Vega Torres, director cubano de cine y de teatro.
 Rosana Pastor (1960-), también conocida como Rosana Pastor Muñoz, actriz y política española.

Religión 
 Pastor (cristianismo), en el protestantismo, persona a la que se ha conferido autoridad religiosa y está a cargo de una congregación de creyentes.
 Pastor Aeternus, constitución dogmática del Concilio Vaticano I.
 Pastor Bonus, constitución apostólica promulgada por el papa Juan Pablo II.
 Obispo de Palencia, religioso hispanovisigodo que ocupó este cargo entre el 433 y el 457, aunque luego fue desterrado, falleciendo en Orleans.

Además
 Banco Pastor, entidad financiera, hoy día filial del Banco Santander, que opera únicamente en Galicia.